Aladdin Original Motion Picture Soundtrack steht für:

 Aladdin Original Motion Picture Soundtrack (1992), Soundtrack-Album zum Film Aladdin
 Aladdin Original Motion Picture Soundtrack (2019), Soundtrack-Album von Alan Menken, Benj Pasek und Justin Paul zur Realverfilmung Aladdin